SEAT Altea kan henvise til flere bilmodeller:

 SEAT Altea Prototipo, konceptbil introduceret i 2003
 SEAT Altea, serieproduceret bil introduceret i 2004
 SEAT Altea XL, serieproduceret bil introduceret i 2006
 SEAT Altea Freetrack, serieproduceret bil introduceret i 2008